Соу Савы́ан ( ; род. 1 июня 1945) — камбоджийская певица 1960—1970 гг. В отличие от большинства камбоджийских музыкантов, убитых красными кхмерами во время геноцида 1975—1979 гг. Соу Савыан удалось спастись — в день падения Пномпеня она с мужем успела эмигрировать сначала в Таиланд, а затем во Францию. Сейчас Савыан проживает в пригороде Парижа и продолжает заниматься творчеством. Соу Савыан считается последней ныне живущей представительницей старого поколения камбоджийских музыкантов.

Сохранившиеся записи

Сольные записи

С участием других артистов

См. также 
 Паен Ран
 Сын Сисамут
 Руох Серейсоттхеа

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выжившие после геноцида в Камбодже
Певцы и певицы на кхмерском